Михаил Иванович Езепов (род. 19 апреля 1945) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр.

Биография 
Родился 19 апреля 1945 года.

В 1967 году окончил Школу-студию МХАТ (курс В. К. Монюкова).

В середине 1990-х создал Московский драматический театр «Триединство», которым руководит до сих пор.

С 1996 года руководитель созданного им студенческого театра Московского государственного лингвистического университета. Поставил со своими воспитанниками — студентами-переводчиками — более десятка пьес классических и современных авторов.

Творчество

Роли в театре

Московский театр имени Маяковского 
 «Аристократы» — Митя
 «КПД одержимости» — Костя Непомнящий
 «Нас водила молодость» — Мейба
 «Бег» — Голован
 «Возвращение неизвестных» — Амфориас
 «Аморальная история» — Сорокин

Роли в кино 
  — Сердце России — поручик Ровный
  — Свеаборг — товарищ Анатолий
  — С весельем и отвагой — Николай Курай
  — Эта весёлая планета — учёный-физик
  — Весёлый калейдоскоп
  — Время её сыновей — Пётр-младший
  — Алёхин — человек «дорожный» — Алексей Любимцев
  — Не отдавай королеву — Костя Барбин
  — Аты-баты, шли солдаты — Михаил (певец — сын Мятникова)
  — Такая она, игра — Бойницкий
  — Алтунин принимает решение — Пригожин
  — Путешествие в другой город — Овсянников
  — Семейное дело — парторг
  — Прыжок — Балахнин
  — Бармен из «Золотого якоря» — машинист Ларис Нунье
  — Гибель поэта — Федерико Гарсиа Лорка
  — Скажите им правду — ''  — Враг народа — Бухарин — Икрамов  — Кремлёвские тайны шестнадцатого века — Голицын''

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ